El término La malquerida puede referirse:

a La malquerida, una obra teatral escrita por el dramaturgo español Jacinto Benavente;
a La malquerida, una película española de 1940, basada en la obra teatral;
a La malquerida, una película mexicana de 1949, basada en la obra teatral;
a La malquerida, una telenovela mexicana, basada también en la obra de teatro;